Die ICI European Open 1990 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1989/90, das vom 10. bis 16. März ausgetragen wurde. Die zweite Ausgabe des Turniers fand wieder in Frankreich statt, es zog aber vom Norden in den Südosten nach Lyon, wo der Palais de Sports der Austragungsort war. Imperial Chemical Industries war zum zweiten Mal der Sponsor.

Vorjahressieger John Parrott kam erneut ins Finale und traf dort auf den amtierenden Weltmeister Stephen Hendry. Der Engländer verteidigte seinen Titel erfolgreich mit einem 10:6-Sieg und gewann damit zum zweiten Mal in seiner Karriere ein Ranglistenturnier.

Hauptturnier 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Die Spieler ab Platz 33 spielten zwei Qualifikationsrunden, daraus gingen weitere 32 Spieler hervor, die dann den Top 32 zugelost wurden. Bis zum Viertelfinale blieb der Turniermodus gleich, im Halbfinale wurde von Best of 9 auf Best of 11 erhöht. Auch das Finale wurde um einen Gewinnframe erhöht: Nur noch einmal in der Turniergeschichte (1993) wurde das Endspiel auf 10 Gewinnframes (Best of 19) gespielt.

Finale

Quellen 

1990
Snookerveranstaltung 1990
Billardturnier in Lyon